Carr est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 A.H.Z. Carr (1902-1971), écrivain et conseiller économique américain ;
 Allan Carr (1937-1999), producteur de cinéma et manager d'acteurs et de musiciens ;
 Allen Carr (1934-2006), auteur à succès britannique, créateur d'une méthode pour arrêter de fumer ;
 Antoine Carr (né en 1961), joueur américain de basket-ball ;
 Archie Carr (1909-1987), zoologiste américain ;
 
 Austin Carr (né en 1948), joueur américain de basket-ball ;
 Bob Carr (né en 1947), homme politique australien ;
 Caleb Carr (né en 1955), écrivain et historien américain ;
 Catherine Carr (née en 1954), nageuse américaine ;
 Chris Carr (né en 1974), joueur américain de basket-ball ;
 Edward Hallett Carr (1892-1982), historien britannique et théoricien des relations internationales ;
 Edwin Carr (1926-2003), compositeur néo-zélandais :
 Emily Carr (1871-1945), artiste canadienne ;
 Eugene Asa Carr (1830-1910), militaire américain ;
 
 George Shoobridge Carr (1837-1914), mathématicien et joueur d'échecs britannique ;
 Gerald P. Carr (1932-2020), militaire et astronaute américain ;
 Henry Carr (1942-2015), athlète et footballeur américain ;
 Ian Carr (1933-2009), trompettiste de jazz britannique ;
 Jack Carr (1975-), homme politique canadien ;
 James Carr (1942-2001), chanteur de soul américain ;
 Jim Carr (1951-2022), homme politique canadien ;
 Jimmy Carr (né en 1972), acteur et scénariste britannique ;
 John Dickson Carr (1906-1977), écrivain de romans policiers américain ;
 Joseph Bradford Carr (1828-1895), major général de l'Union ;
 Kenny Carr (né en 1955), joueur américain de basket-ball ;
 Leroy Carr (1905-1935), pianiste et compositeur de blues ;
 Lori Carr (19?-), femme politique canadienne de la Saskatchewan ;
 Lucien Carr (1925-2005), membre de la Beat Generation, éditeur américain ;
 Mary Carr (1874-1973), actrice américaine ;
 Mike Carr (1937-2017), pianiste de jazz britannique ;
 Michael Leon Carr (né en 1951), joueur américain de basket-ball ;
 Nicholas G. Carr (né en 1959), écrivain et journaliste américain ;
 Nizaam Carr (né en 1991), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Norman J. Carr (1912-1997), écologiste britannique en Afrique ;
 Percy Carr (1873-1926), acteur britannique ;
 Raymond Carr (1919-2015), historien et hispaniste britannique ;
 Robert Carr (1916-2012), homme politique conservateur britannique ;
 Roy Carr (1945-2018), journaliste musical britannique ;
 Simon Carr (né en 1998), coureur cycliste britannique ;
 Suzanne Carr (1879-1939), militante et figure française du scoutisme féminin ;
 Thomas Carr (1907-1997), réalisateur américain ;
 Thomas Carr (19?-), paléontologue canadien spécialiste des vertébrés ;
 William Broughton Carr (1836-1909), écrivain et apiculteur britannique ;
 William Guy Carr (1895-1959), militaire et auteur conspirationniste canadien.

Divers 
 Carr, terme anglais désignant une forêt claire sur un sol humide ;
 Indice de Carr, indice qui permet de caractériser le comportement des poudres. 

Patronyme anglais